Akademickie mistrzostwa świata w judo – międzynarodowe zawody w judo, pod egidą Fédération Internationale du Sport Universitaire, organizowane nieregularnie począwszy od 1966 roku. Rozegrano osiemnaście edycji, pomiędzy Uniwersjadami.

Edycje

Przypisy

Bibliografia 
 

!
Zawody w judo